Dalmilling Golf Course is een golfbaan in de Schotse plaats Ayr. De golfbaan is opgericht in 1961 en heeft 18 holes.

Dalmilling Golf Course beschikt over een clubhuis, maar niet over een driving range.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland
South Ayrshire